(расшифровывается как Soft development Innovation Multi Success) — японская компания, специализирующаяся на разработке и выпуске видеоигр для приставок. Расположена в Токио, в районе Сибуя. Основана 12 июня 1991 года, как совместное предприятие компаний Sanritsu Denki Co., Ltd. и Sega Enterprises, Ltd.. Первые 50 сотрудников были переведены из Sanritsu Denki Co., Ltd.. 25 июня 2004 года компания стала независимой. Президентом компании на 2010 год является Нобору Масида ().

Игры 
С 1991 года по наше время компанией было произведено и выпущено более 50 разножанровых игр, для таких игровых систем, как: Sega Game Gear, Sega Master System, Sega Genesis, Sega CD, Sega Saturn, Sega Dreamcast, Playstation и PlayStation 2, WonderSwan Color, Game Boy Advance, Nintendo GameCube и Wii, PSP и iPhone/iPod, в том числе: Fantasy Zone и Alien Syndrome для Sega Game Gear, OutRun 2019 для Sega Genesis, Vay для Sega CD и iPhone/iPod и Brave Story для PlayStation 2.

Хронологический список игр 

* — Игры, производство которых было прервано.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 SIMS Co., Ltd.  на сайте MobyGames

Компании, основанные в 1991 году
Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту